Nordmakedonsk Førsteliga i håndbold er kvindernes toprække i håndbold i Nordmakedonien.

Liste over vindere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Det makedonske håndboldforbund  
 Makedonien Håndbold Forum 
 Balkan håndboldforbund 

Førsteliga i håndbold (kvinder)